«The London» — песня американского хип-хоп-исполнителя Янг Тага при участии Джея Коула () и Трэвиса Скотта, вышедшая 23 мая 2019 года на лейблах 300 Entertainment и Atlantic Records, как первый сингл с дебютного студийного альбома Тага So Much Fun. Продюсером трека стал канадский музыкант T-Minus.

История 
Впервые о совместной работе музыкантов было объявлено на листовках на фестивале Rolling Loud, прошедшем в Майами 11 мая, в которых говорилось, что «летний гимн» прозвучит в исполнении «трёх рэпперов».

Трек получил положительные отзывы, например, от обозревателя журнала Rolling Stone, Pitchfork, XXL.

Коммерческий успех 
В США сингл «The London» дебютировал на 12-м месте в хит-параде Billlboard Hot 100, благодаря массовому стримингу в первую неделю. В Канаде песня дебютировала на шестом месте в чарте.

Чарты

Примечания

Ссылки 
 

Хип-хоп-песни
Песни Трэвиса Скотта
Песни 2019 года
Песни Джея Коула
Песни, написанные Джеем Коулом
Песни, написанные Трэвисом Скоттом
Песни Янг Тага
Песни, написанные Янг Тагом
Песни, написанные T-Minus